Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marino a Capolona
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Martino a Cirié
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Martino a San Martino in Badia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Martino